Elephant steht für:

 eine alte Schreibweise von Elefant
 Hotel Elephant in Weimar
 Elephant (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2003)
 Elephant (Kurzfilm), britischer Kurzfilm (1989)
 KFNB – Koloss und Elephant, eine österreichische Dampflokomotive
 Elephant (Album), ein Studioalbum der Band The White Stripes
 Elephant Beer, ein Starkbier von Carlsberg
 Elephant (Band), deutsche Rockband
 Elephant (Schriftart), Schriftart (1994) von Gareth Hague
 Elephant (S11), ein Schiff der namibischen Marine

Geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Elephant Cove, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Elephant Flats, Ebene an der Ostküste von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Elephant Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Elephant Lagoon, Lagune an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Elephant Moraine, Moräne im Viktorialand
 Elephant Point, Landspitze der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Elephant Ridge, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel

im NRHP gelistete Objekte:
 Elephant Butte Dam, in Elephant Butte, New Mexico, ID-Nr. 79001556
 Elephant Butte Historic District, in Elephant Butte, New Mexico, ID-Nr. 96001616
 Elephant Butte Irrigation District, in Las Cruces, New Mexico, ID-Nr. 97000822
 Elephant Head Lodge, in Cody, Wyoming, ID-Nr. 03001107
 Elephant Hotel, in Somers, New York, ID-Nr. 05000462
 Elephant Packing House, in Fullerton, Kalifornien, ID-Nr. 83001214

Siehe auch:
 Elephant Hill
 Elephant Rocks
 Elefant (Begriffsklärung)
 Forty Elephants